«Ба́гси Мэло́ун» () — английский мюзикл-пародия на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов, примечательный тем, что все роли, в том числе гангстеров и их подружек, в нём исполняют дети, а убийства совершаются из крем-автоматов кремом для тортов.

Исполнители главных ролей — юные Джоди Фостер и Скотт Байо.

Сюжет 
Забудьте про Бонни и Клайда, Аль Капоне и Джона Диллинджера, могущественных хозяев довоенной Америки! Перед вами захватывающая история отчаянного гангстера и блистательного ухажёра Багси Мэлоуна: рассказанная детьми! 1929 год. На улицах Нью-Йорка не прекращаются разборки двух мафиозных боссов, коварного Толстого Сэма и пронырливого Денди Дэна. Боевики безжалостно закидывают друг друга кремовыми тортами, и до недавнего времени их силы были равны, но теперь Толстый Сэм в ужасе: у его конкурентов появилось новое оружие — скорострельные автоматы, начинённые взбитыми сливками! Не желая сдаваться, он поручает бесстрашному Багси Мэлоуну любой ценой добыть эти супер-пушки. Багси готов рискнуть, ведь он знает — от него зависит исход войны двух крутых кланов, а Толстый Сэм не любит, когда его разочаровывают. Этот легендарный гангстерский комедийный мюзикл, ставший первым фильмом двукратного номинанта на «Оскар».

Багси Мелоун, полуитальянец, полуирландец, пока не занимает в иерархии гангстеров высокого положения. Но, повстречав Блаузи Браун, мечтающую сделать карьеру актрисы и певицы, он не только бескорыстно помогает ей пробиться, но и сам, благодаря хватке и уму, делает головокружительный взлёт. Смешная, очень нежная и чуть меланхоличная музыкальная пародия на гангстерские ленты времен сухого закона. Всех героев — грозных боссов мафии, их элегантных любовниц, личных шоферов, официантов и остальных — играют… дети. И автоматы в этой веселой музыкальной комедии стреляют не пулями, а кремом.

В ролях

Награды 
 2 номинации на «Оскар» — за лучшее музыкальное и художественное оформление.
 5 призов киноакадемии Великобритании BAFTA: сценарий, художник, саундтрек, два приза Джоди Фостер, 3 номинации.
 3 номинации на «Золотой глобус» — за фильм и звуковую дорожку к нему.
 Номинация на Каннском фестивале за лучший фильм.

Песни 

 «Bugsy Malone»
 «Fat Sam’s Grand Slam»
 «Tomorrow»
 «Bad Guys»
 «I’m Feeling Fine»
 «My Name is Tallulah»
 «So You Want to Be a Boxer»
 «Ordinary Fool»
 «Down and Out»
 «You Give a Little Love»
 «That’s Why They Call Me Dandy»
 «Show Biz»
 «We Could Have Been Anything» («That We Wanted To Be»)

Интересные факты 
 Вместо пуль и автоматной очереди в «Багси Мэлоуне» персонажей "убивали" кремовыми тортами. Если в кого-то попадал такой торт, значит — он убит. Поэтому этот фильм можно смотреть с детьми — нет сцен насилия.
 Одну из эпизодических ролей (пианиста в баре Толстого Сэма) играет подросток Майкл Джексон. Но это не знаменитый певец, которому в то время было уже 18 лет, а всего лишь его тёзка.
 Несмотря на то, что актёры — дети, все вокальные партии записаны взрослыми голосами.
 В 2003 году, по версии зрителей телеканала Channel 4 (Великобритания) этот фильм вошёл в список 100 величайших мюзиклов под номером 19, опередив такие хиты, как «Кошки» и «Призрак оперы».

См. также 
 Багси

Примечания

Ссылки 
 
 «Багси Мэлоун» на сайте ВидеоГид 
 «Багси Мэлоун» в базе видеорелизов на сайте ВидеоГид 

Семейные фильмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Кинокомедии 1976 года
Гангстерские фильмы
Фильмы-мюзиклы Великобритании
Фильмы Великобритании 1976 года
Фильмы о детях
Фильмы на английском языке